Wilhelm Hallermann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hallermann (Künstler), deutscher Maler und Glaskünstler 
 Wilhelm Hallermann (Mediziner, 1901) (1901–1975), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Wilhelm Hallermann (Mediziner, 1909) (1909–2005), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer